60-я гвардейская танковая дважды Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого бригада — гвардейская танковая бригада Красной армии ВС СССР, в годы Великой Отечественной войны.

Условное наименование — войсковая часть полевая почта (в/ч пп) № 22198.

Сокращённое действительное наименование — 60 гв. тбр.

История формирования 
Бригада была сформирована на основании директивы НКО № 723499сс от 15 февраля 1942 года, как 169-я танковая бригада по штатам № 010/345 — 010/352. Формирование бригады проходило с 15 марта по 12 июня 1942 года в городе Куйбышеве, после чего бригада была передислоцирована в город Ногинск для получения материальной части и 15 июня тремя эшелонами убыла на Сталинградский фронт.

Приказом НКО СССР № 284 от 19 сентября 1943 года 2-й танковый корпус был преобразован в 8-й гвардейский танковый корпус, входившей в него 169-й танковой бригаде также было присвоено почётное звание «Гвардейская». Новый войсковой № 60-я гвардейская танковая бригада был присвоен директивой ГШ КА № Орг/3/139628 от 23 сентября 1943 года.

С 15 сентября по 9 ноября 1943 года бригада находилась на доукомплектовании и передвигалась по оси наступления 8-го гвардейского корпуса, занимаясь боевой подготовкой.

28 ноября 1943 года бригада была выведена на отдых и переформирование по новым штатам в Ново-Дарница. К 1 мая 1944 года бригада была полностью укомплектована личным составом и материальной частью.

23 марта 1944 года командиром корпуса генерал-майором танковых войск А. Ф. Поповым бригаде было вручено боевое гвардейское Знамя.

Участие в боевых действиях 
Период вхождения в действующую армию: 19 сентября 1943 года — 28 ноября 1943 года, 10 мая 1944 года — 9 мая 1945 года.

18 ноября 1943 года бригада во взаимодействии с 6-й гвардейской мотострелковой бригадой начала наступление на Кочеров и к полудню овладела центром села.

Состав

В составе

Командование бригады

Командиры бригады 
 Степанов, Иван Яковлевич (19.09.1943 — ??.08.1944), гвардии полковник;
 Сомов, Андрей Александрович (??.08.1944 — 11.11.1944), гвардии полковник;
 Давиденко, Никита Васильевич (11.11.1944 — 18.07.1945), гвардии полковник

Заместители командира бригады по строевой части 
 Лукьянов Александр Иванович (19.09.1943 — 11.1943), гвардии подполковник;
 Сомов Андрей Александрович (26.08.1944 — ??.08.1944), гвардии полковник

Начальники штаба бригады 
 Сомов Андрей Александрович (19.09.1943 — 26.08.1944), гвардии подполковник;
 Прохоров Константин Фёдорович (08.1944 — 14.11.1944), гвардии майор
 Лушин Валентин Алексеевич (14.11.1944 — 18.07.1945), гвардии майор

Начальники политотдела, заместители командира по политической части 
 Степыкин Михаил Григорьевич (19.09.1943 — 31.01.1945), гвардии подполковник;
 Карпов Иван Васильевич (31.01.1945 — 18.07.1945), гвардии подполковник

Отличившиеся воины

Награды и почётные наименования

Послевоенная история 
6 июня 1945 года бригада в составе 8-го гвардейского танкового корпуса выступила из района Шапов по маршруту Пренцлау, Штутгарт, Бромберг, Торн, Прага, Седлец в Белорусский военный округ. 14 июля бригада расположилась в районе города Брест, где приступила к строительству и оборудованию лагеря.

16 июля 1945 года 8-й гвардейский танковый корпус, на основании приказа НКО СССР № 0013 от 10 июня 1945 года<, был преобразован в 8-ю гвардейскую танковую дивизию (в/ч 11707), а 60-я гвардейская танковая бригада 18 июля была преобразована в 60-й гвардейский танковый дважды Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полк (в/ч 22198) этой дивизии. Дивизия вошла в состав 5-й гвардейской танковой армии (с 12 июня 1946 года 5-я гвардейская механизированная армия). 31 октября 1946 года 8-я гвардейская танковая дивизия была свёрнута в 8-й танковый полк кадра, но уже через два года 28 октября 1948 года вновь развёрнута в том же составе.

До 1990 года 60-й гвардейский танковый полк находился в составе 8-й гвардейской танковой дивизии с местом дислокации Марьина Горка. В 1990 году 8-я гвардейская танковая дивизия была свёрнута в 6297-ю базу хранения вооружения и техники.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Гвардейские бригады
Танковые бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году